Ilirska Bistrica (gemeente), een gemeente in het zuiden van Slovenië in de regio Zuid-Primorska
Ilirska Bistrica (plaats), een plaats in deze gemeente
Ilirska Bistrica (parochie)